Халабджа:

 Халабджа — город в Иракском Курдистане.
 Халабджа — курдский футбольный клуб, базирующийся в провинции Сулеймания, иракский Курдистан, Ирак.